Phthorimaea är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Edward Meyrick 1902. Phthorimaea ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Phthorimaea